En mitología griega Campos Elíseos puede referirse a:
 Los Campos Elíseos, uno de las cuatro partes del inframundo griego y romano donde llegaban las almas de los virtuosos, héroes e iniciados. En la mitología greco-romana, los dioses habitaban en el Cielo, los mares o el Inframundo, pero los muertos solo podían acudir al Inframundo, al Erebo o a los Campos Elíseos dependiendo de sus virtudes. El cristianismo cambió la teología colocando los Campos Elíseos en el Cielo junto a Dios mientras las almas de los condenados seguían yendo al infierno convertido en uno. 

En referencia a dicho concepto mitológico se ha nombrado también así a los siguientes lugares:
 La avenida de los Campos Elíseos (en francés Avenue des Champs-Élysées), una de las más importantes avenidas de París (Francia).
 El teatro de los Campos Elíseos (en francés Théâtre des Champs-Élysées), situado en la Avenida Montaigne, en el distrito VIII de París.
 El jardín de recreo de los Campos Elíseos, en el Madrid de la segunda mitad del siglo XIX.
 El teatro Campos Elíseos («La Bombonera de Bertendona»), situado en el distrito de Abando, de Bilbao (España).
 El teatro de los Campos Elíseos, en Gijón, Asturias (España).
 Campos Elíseos, municipio próximo a la ciudad de Campos dos Goytacazes del estado de Río de Janeiro (Brasil).
 Campos Elíseos, barrio de la ciudad de Málaga (España).
 El parque de los Campos Elíseos (en catalán Parc dels Camps Elisis), uno de los más importantes parques de Lérida (España).
 El Jardín de los Campos Elíseos, un jardín y parque de atracciones ya desaparecido, en Barcelona (España).
 Los pequeños Campos Elíseos, como se llama también a la plaza de Wenceslao, en Praga (República Checa).

Por asociación, se llama también así a:

 El Gobierno de Francia.

Además, en los cómics puede referirse a:
 Campos Elíseos Saint Seiya Hades (en inglés Hades Chapter Elysseum), la última parte de la saga de Hades, en el manga Saint Seiya, donde Seiya y sus amigos pelean contra Hades.